N141 peut faire référence à :
 Route nationale 141 en France ;
 Route nationale 141 en Belgique ;
 Ligne de bus Noctilien N141 de la RATP.